Маргарет () — особисте ім'я людей, географічних та астрологічних об'єктів, кораблів та інш.

 Маргарет (ім'я) — списком осіб, які мають таке ім'я.

Місця
 Маргарет — сателіт Урану
 Маргарет — місто, штат Алабама, США
 Маргарет — міст через річку Дунай в Будапешті, Угорщина
 Маргарет — острів у Карибському морі
 Маргарет — острів на річці Дунай в Будапешті, Угорщина
 Маргарет — острів на річці Магдалені (Колумбія)
 Маргарет-Рівер — місто в Західній Австралії

Твори 
 Маргарет — роман 1845 р. американського письменника Сильвестра Джадда.
 Маргарет — телевізійний фільм BBC 2009 р., про Маргарет Тетчер
 Маргарет — фільм 2011 р., американська драма, автор сценарію і режисер Кеннет Лонерган
 Маргарет — японський манґа журнал (видавець Shueisha)

Див. також 
 Маргарита
 Меган